Vlákno může být:
Technika
 Textilní vlákno – textilní vlákno
 Filament (textilnictví) – vlákno provazu nebo nitě v textilní terminologii
 Žárovkové vlákno – součást žárovky
 Vlákno (informatika) – v informatice, samostatně běžící část aplikace

Biologie
 Svalové vlákno – mnohojaderná buňka
 Nervové vlákno – nerv
 Pavoučí vlákno – hmota tvořící pavučinu pavouků
 Vlákno (stélka) – velmi jednoduchý typ stélky řas, sinic a podobně

související rozcestník
 Vlákna – (množné číslo)

Externí odkazy